Josh Strickland (Charleston, Carolina del Sud, 1983), cantant i actor estatunidenc 
 Shirley Strickland (Northam, Austràlia, 1925 - Perth, 2004), atleta australiana
 Edward Strickland (1821 - 1889), oficial de l'exèrcit britànic i vicepresident del Geographical Society of Australasia

Geografia:
 Riu Strickland, riu de Papua Nova Guinea